Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Bandaran (Kedungjajang), in het regentschap Lumajang van de provincie Oost-Java
 Bandaran (Tlanakan), in het regentschap Pamekasan van de provincie Oost-Java
 Bandaran (Winongan), in het regentschap Pasuruan van de provincie Oost-Java